Bononi – cognome italiano
 Bartolomeo Bononi (...–1335) – religioso italiano
 Carlo Bononi (1986) – wrestler brasiliano 
 Cezar Bononi (1883-1970) – pittore francese
 Loris J. Bononi (1929-2012) – farmacologo, scrittore e poeta italiano
 Vera Lúcia Ramos Bononi (1944) – botanica brasiliana